Tömösváry se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ödön Tömösváry
 Ö. Tömösváry